Irlanda (ilha) — ilha no noroeste da Europa
Irlanda — estado soberano que ocupa cerca de cinco sextos da ilha da Irlanda
5029 Ireland — asteroide

Desambiguações de topônimos